Zoarchias är ett släkte av fiskar. Zoarchias ingår i familjen taggryggade fiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Taggryggade fiskar
Zoarchias